

Patronyme 
 
 Aimé Forest (1898-1983), philosophe français ;
 Anthony Forest (1979-), rugbyman français ;
 Bernard Forest de Bélidor (1698-1761), ingénieur militaire français ;
 Delphine Forest (1966-2020), actrice française ;
 Denis Forest (1960-2002), acteur canadien ;
 Emmelie de Forest (1993-), chanteuse danoise, gagnante du concours Eurovision de la chanson 2013 ;
 Éric Forest (1952-) sénateur canadien ;
 Eugène Forest (1808-1891), peintre, lithographe, graveur et caricaturiste français ;

 Fernand Forest (1851-1914), inventeur français ;
 Fred Forest (1933-), artiste multimédia français ;
 Gabriel Testard de la Forest (vers 1661-1697), officier français ;
 Henry-Fleury-Marie-Esther Forest (1843-1898), dit Forest-Fleury, graveur français ;
 Henry S. De Forest (1847-1917), homme politique américain ;
 Jean-Baptiste Forest (1636-1712), peintre français ;
 Jean-Claude Forest, dit « Forest » (1930-1998), auteur de bande dessinée français ;
 Jean-Marie Forest (1752-1794), général de la révolution française ;
Jean Paul Forest (1956-), artiste plasticien français ;
 Jessé de Forest (1576-1624), colon du Nouveau-Monde ;
 Joseph Forest (1806-1875), architecte français ;
 Joseph Forest (1865-19..), géographe, cartographe français;
 Lee De Forest (1873-1961), inventeur américain ;
 Léonard Forest (1928-), cinéaste et poète canadien ;
 Louis Forest (1872-1933), journaliste, écrivain et politicien français ;
 Michael Forest (1929-), acteur américain ;
 Mickaël Forest (1975-), rugbyman français ;
 Philippe Forest (1962-), écrivain français ;
 
 Simone Louise de Pinet de Borde des Forest (1910-2004), pilote automobile française ;
 Yves Forest (1921-2019), avocat et homme politique fédéral du Québec.

Pseudonyme 
 Mark Forest (1933-2022), bodybuilder et acteur américain.

Toponyme

Antilles 
 District de Forest dans l'île de Sainte-Lucie.

Belgique 
 Forest, commune belge de Bruxelles-Capitale, anciennement appelée Forest-lez-Bruxelles ;
 Émeutes de Forest (1991) ;
 Forest, section de la commune belge de Frasnes-lez-Anvaing.

États-Unis 
 les , dans deux états des États-Unis ;
 Forest, ville située en Louisiane ;
 Forest, ville de l'État du Mississippi (États-Unis) ;
 Forest, village situé en Ohio ;
 le lac Forest, lac de Californie.

France 
 Forest-en-Cambrésis, commune française du département du Nord ; 
 Forest-l'Abbaye, commune française du département de la Somme ; 
 Forest-Montiers, commune française du département de la Somme ; 
 Forest-sur-Marque, commune française du département du Nord ; 
 Forest-Saint-Julien, commune française du département des Hautes-Alpes ; 
 La Forest-Landerneau, commune française du département du Finistère ; 
 Rue Forest, voie  de Paris.

Titre 

 Forest, un film hongrois de 2003 réalisé par Benedek Fliegauf ;
 , chanson de System of a Down ;
 A Forest, chanson de The Cure.

Autres 
 Forest, groupe de black metal russe ; 
 Gillet-Forest, une entreprise de construction automobile française ;
 Deep Forest, groupe de musique new age ;
 maison de La Forest Divonne, famille de la noblesse de France et de Savoie ; 
 Abbaye de Forest, abbaye belge ;
 Canard de Forest, race de canard domestique originaire de Belgique ; 
 Forest National, salle de concert belge ;
 The Forest, jeux vidéo de survie ;
 La Forest psytrance, style de musique sous-genre de la trance psychédélique.

Prénom 
 
Patronyme anglais
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France